Die 38. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  38. Division (Deutsches Kaiserreich)
  38. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  38. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  38. SS-Grenadier-Division „Nibelungen“
  38. Division (Königreich Italien)
  38. Division (Japanisches Kaiserreich)
  38. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  38. Infanterie-Division (Polen)
  38. Schützendivision (Sowjetunion), 1920 in Rostow aufgestellt, 1941 in der Kesselschlacht bei Smolensk bei Wjasma vernichtet, in Alma-Ata neu aufgestellt, 1943 in 73. Garde-Schützendivision umbenannt
  38th (Welsh) Division (Vereinigtes Königreich)
  38th Infantry Division (Vereinigte Staaten)
  38. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Kavallerie-Verbände 
  38. Kavalleriedivision (Sowjetunion)

Gepanzerte Verbände 
  38. Garde-Panzerdivision (Sowjetunion), 1965 umbenannt in 90. Garde-Panzerdivision (Sowjetunion), stationiert in Borne Sulinowo (Polen)

Verbände Luftstreitkräfte 
  38th Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern